Beleña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beleña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Beleña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar